Scudetto può riferirsi a:
 Scudetto, in araldica piccolo scudo d'armi a forma di cuore
 Scudetto, distintivo sportivo conferito al vincitore di una competizione
 Championship Manager, serie di videogiochi a soggetto calcistico noti in italiano col nome di Scudetto
 Scudetto Alfa Romeo, stilema che caratterizza il frontale delle autovetture dell'Alfa Romeo
 Scudetto – album di Galeffi del 2017